Ханку́ль:

 Ханкуль — озеро в Аскизском районе Хакасии, республиканский ландшафтный памятник природы.
 Ханкуль — посёлок станции в Аскизском районе Хакасии.
 Ханкуль — станция Красноярской железной дороги на линии Междуреченск — Абакан.